Die 25. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 16. August bis 24. August 2003 in Amstelveen statt. Die Niederlande gewannen zum siebten Mal.

Teilnehmer 
  (Olympiasieger 2000, Dritter der Weltmeisterschaft 2002, Gastgeber, Titelverteidiger)
  (Weltmeister 2002)
  (Vize-Weltmeister von 2002)
  (Fünfter der Weltmeisterschaft 2002)
  (Sechster der Weltmeisterschaft 2002)
  (Sieger der Champions Challenge 2001)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2003
Hockey 2003
Sportveranstaltung in Amstelveen
Hockeywettbewerb in den Niederlanden
Wagener-Stadion